Карибский клубный чемпионат 2001 — 4-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 29 июля по 11 сентября 2001 года. Число участников расширилось до 16, однако финал не игрался - победители обеих полуфинальных групп (Дефенс Форс и В Коннекшн из Тринидада и Тобаго) получили путёвки в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002.

Первый этап 

|}

Полуфиналы 

Победители полуфиналов получили путёвки в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002.

Группа A

Группа B

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

Карибский клубный чемпионат